Акбаш (тат. Акбаш, Aqbaş, башк. Аҡбаш) — село в Бардымском районе Пермского края на реке Большая Амзя. Входит в состав Федорковского сельского поселения. Находится примерно в 22 км к западу от центра села Барда.

История 
Село известно с 1742 года, как Акбашева. Местное название деревни – , .

Население 

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 540 человек, в том числе 264 мужчины и 276 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 633 человека.

В 1926 году в селе проживало 1098 башкир и 68 русских.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района